Випсания Марцелла () — имя двух сестёр, живших в I веке до н.э.:

 Випсания Марцелла Старшая
 Випсания Марцелла Младшая

См. также 
 Випсания